Пуенте Секо има више значења:

 Пуенте Секо (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пуенте Секо, Кампо Вијехо (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику